

События 
 6 мая знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута, объехавший все страны исламского мира, прибыл в ставку хана Золотой Орды Узбек-хана, где хан принял его с небывалым почётом.
 В Шахи Зинда (Самарканд) построен мавзолей Кусама ибн Аббаса.
 Джотто ди Бондоне, итальянский художник и архитектор, назначен главным архитектором Флоренции.
 Млада-Болеслав (Чехия) получил права города.
Осень — битва при Адрамитции: христианская лига побеждает флот турецкого бейлика Карасы.
7 октября — битва при Тафеде: Герхард III Великий разбил армию сына Кристофа II Оттона. Оттон попал в плен, где находился до 1341 года,а его младший брат Вальдемар бежал в Бранденбург.
 20 декабря Папой Римским становится Бенедикт XII, который приступает к строительству Папского дворца в Авиньоне.
Первая зарегистрированная вспышка Чёрной смерти происходит в китайской провинции Хубэй.
На землях, отобранных Делийским султанатом у держав Хойсала и Пандья, создался Мадурайский султанат.
1334—1336 — Хан Чагатайского улуса Бузан-хан.
1334—1348 — Эмир Айдына Умур.

Родились 
 4 января — Амадей VI Зелёный, выдающийся итальянский полководец и правитель, граф Савойский с 1343 года. Он существенно расширил территорию Савойского графства и успешно маневрировал между двумя великими державами, Францией и Священной Римской империей. Был очень религиозным человеком, поборником высоких идеалов рыцарства, покровительствовал Петрарке и Гийому де Машо.
 13 января — Энрике II Кастильский, с 1369 года король Кастилии и Леона, старший незаконнорождённый сын короля Альфонса XI и его любовницы Леоноры Нуньес де Гусман.
 25 мая — Император Суко, Император Японии. Правил с 1348 до 1351.
 30 августа — Педро I Кастильский, с 1350 года король Кастилии и Леона.
 Адольф III, германский епископ и граф.
 Ахмеди, турецкий поэт, автор сборников лирических газелей и касыд.
 Карло Дзено, венецианский полководец и адмирал.
 Луиджи II Гонзага, народный капитан (правитель) Мантуи (Италия).
 Яков I Кипрский или Жак I де Лузиньян, король Иерусалима и Кипра с 1382 года, король Киликийской Армении с 1393 года.

Скончались 
		
 17 января — Жан Бретонский (род. 1266), английский солдат, участник Войны за независимость Шотландии, а позже политический деятель, с 1306 года граф Ричмонд.
 1 февраля — Анри IV д'Авогур (род. ок. 1280), французский дворянин, с 1301 года сеньор де Гоэлё и д'Авогур, с 1318 граф де Пентьевр.
 10 сентября — Эдвард де Богун (род. ок. 1312), с 1330 года Лорд Верховный констебль Англии, внук короля Эдуарда I.
 23 сентября — Филипп I Савойский (род. 1278), итальянский и ближневосточный феодал, с 1282 года князь Пьемонта, с 1301 до 1307 князь Ахейский и Морейский.
 28 сентября — Конрад Кессельхут, магистр Ливонского ордена с 1322 года по 1324 год.
 4 декабря — Иоанн XXII (род. 1244 или 1249), папа римский с 1316 до 1334 года.
 14 декабря — Оттон IV (род. 3 января 1307), герцог Нижней Баварии с 1310 года.
 Сефи ад-Дин (род. 1252), основатель суфийско-дервишского ордена Сефевие и родоначальник династии Сефевидов.
 Тармаширин-хан, чингизид, потомок Чагатая, с 1326 года хан Чагатайского улуса.

См. также